Repitz bezeichnet

einen Ortsteil von Torgau in Sachsen, siehe Repitz (Torgau)
die Gemeinde Řepice in Tschechien
die Ortschaft Rzepiczna in der Gemeinde Tuchola in Polen